Supercell bezeichnet:
 Supercell (Mobilfunkunternehmen), ein Mobilfunkunternehmen in der Demokratischen Republik Kongo
 Supercell (Spieleentwickler), ein finnisches Computerspiele-Entwicklungsunternehmen 
 Supercell (Band), eine japanische Band
 Supercell (Album), das Debütalbum dieser Band